Mark McNeill (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il commence sa carrière en 2008-2009 dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Raiders de Prince Albert. Il est sélectionné au cinquième tour en  position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le Vitiaz Tchekhov. Il est choisi au premier tour, en  position par les Blackhawks de Chicago au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2008-2009 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||68 ||9 ||15 ||24 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||70 ||32 ||49 ||81 ||53 ||6 ||2 ||3 ||5 ||2 
|-
|2011-2012 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||69 ||31 ||40 ||71 ||48 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2011-2012 || IceHogs de Rockford || LAH || 7|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||65 ||25 ||42 ||67 ||43 || 4|| 1|| 3|| 4|| 4 
|-
|2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || IceHogs de Rockford || LAH || 76|| 18|| 19|| 37|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 63|| 23|| 21|| 44|| 23|| 8|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 64 || 25 || 23 || 48 || 33 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH || 58 || 6 || 22 || 28 || 23 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Stars du Texas || LAH || 21 || 3 || 8 || 11 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2017-2018 || Stars du Texas|| LAH|| 18||5 ||1 ||6 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH ||31 ||9 ||10 ||19 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Bruins de Providence || LAH|| 56 || 8 || 17 || 25 || 35 || 1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2019-2020 || EHC Linz || EBEL|| 27|| 4|| 13|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 28 || 5 || 10 || 15 || 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen  ||  || 

| 2 || 0 || 0 || 0|| 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||6 ||6 ||2 || align=left| place
|-
| 2013 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en février 1993
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Vitiaz Tchekhov
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Raiders de Prince Albert
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur du Frederikshavn IK